«Río Don» puede referirse a:

Río Don, río en Rusia.
Río Don, río en Escocia.
Río Don, río en Inglaterra.